Гран-при Майами 2022 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 6 по 8 мая 2022 года на Международном автодроме Майами в Майами-Гарденс, Флорида, США и был первым Гран-при Майами в истории «Формулы-1» и пятым этапом чемпионата мира 2022 года.

Поул-позицию выиграл Шарль Леклер на Ferrari.

В гонке победил Макс Ферстаппен на Red Bull, вторым финишировал Шарль Леклер на Ferrari, третьим — Карлос Сайнс (мл.) на Ferrari.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +33 °C, трасса +53…49 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:35,737
|-

|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +30 °C, трасса +40 °C 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:31,361, поставлен на 54 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Майами
Спорт в США в 2022 году
Май 2022 года